

Персоналії 
Пе́рселл () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Генрі Перселл (; 1659–1695) — англійський композитор епохи бароко.
 Домінік Перселл (; 1970) — австралійський актор.
 Джо Перселл (; 1923–1987) — американський політик.
 Едвард Перселл (; 1912–1997) — американський фізик. Лауреат Нобелівської премії з фізики (1952).

Топоніми 

 Перселл — гірський хребет у горах Колумбія (Канада, США)

Перселл — місто, штат Міссурі
 Перселл — місто, штат Оклахома

Інше 
 4040 Перселл (4040 Purcell) — астероїд головного поясу, відкритий 21 вересня 1987 року.

Англійські прізвища